Geigen ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Geigen (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Geigen (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Geigen (Willmering), Ortsteil der Gemeinde Willmering, Landkreis Cham, Bayern

in Österreich:
 Geigen (Gemeinde Krenglbach), Ortschaft der Gemeinde Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Geigen bezeichnet ferner:
 eine sich unter bestimmten Bedingungen aufschaukelnde Rollbewegung eines Segelschiffs, siehe Rollen (Längsachse)#Schiffe

Siehe auch:
 Geige (Begriffsklärung)